Allen este un nume propriu din arealul de vorbire al limbii engleze, care se poate referi la

Geografie 

 Comitatul Allen, numele a mai multe comitate din mai multe state ale Statelor Unite ale Americii

Nume de persoane

Prenume 

 Allen Ginsberg
 Allen Jones
 Allen Newell
 Allen Rickman

Nume de familie 

 Daevid Allen
 E. Allen Emerson
 Frances Allen
 James Allen
 James Van Allen
 Lily Allen
 Paul Allen
 Rick Allen
 Tim Allen
 Woody Allen

Companii 

 Booz Allen Hamilton, firmă americană de consultanță, cu sediul în McLean, Virginia
 Allen & Overy, companie de avocatură din Marea Britanie

Altele 

 Allen (Prison Break)

Vezi și 

 Allan
 Alan
 Alain

Nume proprii